

Voornamen
Ries Brouwers (1946 – 2009), Nederlands muziekproducer
Ries Jansen (doorverwijspagina)
Ries Mulder (1909 – 1973), Nederlands kunstschilder
Ries Smits (1944), Nederlands econoom en politicus (CHU, CDA)

Achternamen
Adam Ries (15e en 16e eeuw), Duits wiskundige en rekenmeester
Adam Riess, Amerikaans astrofysicus
Ferdinand Ries, Duits componist (1784 – 1838)
Franz Anton Ries (1755 – 1846), Duits violist en orkestleider
Frédérique Ries, Belgisch politica van de Mouvement Réformateur
Fritz Riess (1922 – 1991), Duits Formule 1-coureur
Julien Ries, Belgisch kardinaal, antropoloog en godsdiensthistoricus
Leopold Abraham Ries, gewezen Nederlands thesaurier-generaal
Louis Ries (1830 – 1913), Duits/Brits violist
Michel Ries (1998), Luxemburgs wielrenner
Ryan Riess (1990), Amerikaans pokerspeler
Susanne Riess (1961), Oostenrijks politica (FPÖ)
Tim Ries (1959), Amerikaans saxofonist, componist en arrangeur

Geografische namen
Nördlinger Ries, een gebied in Zuid-Duitsland, waar zich een grote inslagkrater bevindt
Landkreis Donau-Ries, een district in Beieren

Organisaties 
 Riess Kelomat, Oostenrijks metaalbewerkingsbedrijf